Заречная — деревня в Батецком районе Новгородской области России. Входит в состав Передольского сельского поселения.

История 
В 1963 г. Указом Президиума ВС РСФСР деревня Княжья Гора переименована в Заречная.

Население

Примечания 

Населённые пункты Батецкого района